ANZ peut faire référence à :
 Australia and New Zealand Banking Group ;
  ;
  ;
 ANZ Stadium.

 Heinrich Anz (1797-1865), fonctionnaire et homme politique prussien.